Into Glory Ride () — второй студийный альбом американской рок-группы Manowar, вышедший в 1983 году.

Об альбоме 
Диск продолжает стилистическую линию дебютного Battle Hymns, более мелодичную, чем последующие работы. Именно на этом альбоме появляется скандинавская мифологическая тематика в песнях «Secret of Steel» и «Gates of Valhalla».

Обложка альбома, на которой музыканты позируют в бутафорских костюмах варваров, стала объектом критики, и включена в «100 худших обложек альбомов всех времён» по версии пользователей RateYourMusic.

На песню «Gloves of Metal» был снят видеоклип с участниками Manowar в роли воинов-варваров.

Список композиций 
 Warlord (4:15)
 Secret of Steel (5:50)
 Gloves of Metal (5:25)
 Gates of Valhalla (7:12)
 Hatred (7:42)
 Revelation (Death’s Angel) (6:31)
 March for Revenge (By the Soldiers of Death) (8:31)

Все композиции были написаны Джоуи Де Майо, кроме «Secret of Steel» и «Gloves of Metal», которые были написаны им вместе с Россом Фридменом.

Участники записи 
 Эрик Адамс (Eric Adams) — вокал,
 Джоуи Де Майо (Joey DeMaio) — четырёх- и восьмиструнная бас-гитара, пикколо-бас, бас-педали
 Росс Фридмен (Ross «The Boss» Friedman) — гитара, клавишные
 Скотт Коламбус (Scott Columbus) — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы Manowar
Альбомы Megaforce Records
Альбомы Music for Nations